Коломиєць - українське прізвище

 Авенір Коломиєць — український театральний режисер, журналіст, поет і прозаїк, укладач підручників із мови та літератури, редактор і видавець; художник та виготовлювач бандур
 Анатолій Коломиєць (нар. 1927) — український художник в США (Чикаго), свідок Голодомору
 Коломиєць Юрій — український поет, один з відомих членів Нью-Йоркської групи  
 Марта Коломиєць — громадська діячка, директор Програми імені Фулбрайта в Україні

Див. також
 Коломієць

Українські прізвища